

Пам'ятки  культурної спадщини національного значення

Постанова Ради Міністрів Української РСР від 24 серпня 1963 р. N 970

Постанова Ради Міністрів Української РСР від 6 вересня 1979 р. N 442

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 928

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 929

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 763

Пам'ятки  архітектури і містобудування місцевого значення

Наказ Міністерства культури і туризму України від 16.06.2007 № 662/0/16-07

Наказ Міністерства культури і туризму України від 27.08.2007 № 983/0/16-07

Наказ Міністерства культури і туризму України від 20.06.2008 № 728/0/16-08

Наказ Міністерства культури і туризму України від 03.02.2010 № 58/0/16-10

Наказ Міністерства культури і туризму України від 15.09.2010 № 706/0/16-10

Наказ Міністерства культури і туризму України від 21.12.2010 № 1266/0/16-10

Наказ Міністерства культури України від 05.04.2011 № 207/0/16-11

Наказ Міністерства культури України від 21.12.2012 № 1566

Наказ Міністерства культури України від 14.04.2014 № 212

Наказ Міністерства культури України від 06.12.2016 № 1162

Наказ Міністерства культури України від 18.04.2017 № 324

Джерело 

 Перелік об'єктів культурної спадщини м. Одеси, що занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за категорією місцевого значення

Списки:Одеса
Переліки пам'яток архітектури